Gouveias é uma antiga freguesia portuguesa do município de Pinhel, com 26,32 km² de área e 314 habitantes (2011). A sua densidade populacional era 11,9 hab/km².
Pela última Reorganização administrativa do território das freguesias, de acordo com a Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro, esta freguesia juntamente com a freguesia de Pomares passou a constituir a Agregação das Freguesias Sul de Pinhel com sede em Gouveias.

População	
<small>	
	
 i) 0 aos 14 anos; ii) 15 aos 24 anos; iii) 25 aos 64 anos; iv) 65 e mais anos	
<big>

Património
 Igreja Matriz de Gouveias;
 Capela no Carvalhal;
 Capela de Santo Amaro;
 Capela de São Bartolomeu;
 Capela de São Caetano.

Antigas freguesias de Pinhel